deskryptor pliku
 deskryptor segmentu